Brygady artylerii noszące numer „4”:

Polskie:
 4 Brygada Artylerii (1917-1918)
 4 Brygada Artylerii (1919-1921)
 4 Brygada Artylerii Przeciwpancernej (1944-1945)
 4 Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju (1967-1992)

Austro-węgierska:
 4 Brygada Artylerii Polowej (1885–1918)
 4 Brygada Artylerii Fortecznej